La Coppa di Israele 2020-2021  è la 61ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 28 squadre iscritte alla Ligat ha'Al 2020-2021 e Liga Leumit. L'Hapoel Gerusalemme, il Maccabi Rishon LeZion, l'Ironi Nes Ziona e l'Ironi Nahariya entrano in gioco solo ai sedicesimi di finale, le altre squadre si sfidano per gli altri posti restanti.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2020-2021
Coppa di Lega 2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Holon